Aszkalaphosz, Akherón és Gorgüra fia, aki hosszú ideig az Alvilágban raboskodott egy nagy szikla alatt, mert elárulta Hadésznek, hogy Perszephoné evett egy gránátalmamagot
 Aszkalaphosz, Arész fia, homéroszi hős, Orkhomenosz királya